Brucknerstraße steht für:
 Brucknerstraße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Blasewitz (A–M)
 Brucknerstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Barmbek-Süd
 Brucknerstraße (Linz), siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Linz-Waldegg
 Brucknerstraße (Ludwigshafen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Ludwigshafen-Südliche Innenstadt
 Brucknerstraße (München), siehe Liste der Baudenkmäler in Bogenhausen
 Brucknerstraße (Steyr), siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Steyr-Steyr/A–G
 Brucknerstraße (Weimar)

Siehe auch:
 Brucknerallee